Búho moteado es el nombre común de aves de la familia Strigidae, del orden de las estrigiformes o aves rapaces nocturnas. 

Las siguientes especies y subespecies se denominan habitualmente búhos moteados:
 Strix (Ciccaba) virgata, búho moteado, también conocido como cárabo café.
 Strix occidentalis, búho moteado, también conocido como cárabo californiano.
 Strix occidentalis caurina, búho moteado del norte.
 Strix occidentalis lucida, búho moteado mexicano.

Referencias 

Strigidae